Iruña – distretto del Paraguay
Iruña – endonimo in basco della città spagnola di Pamplona